Palacio de Correos puede referirse a cualquiera de los siguientes palacios:

Argentina
 Palacio de Correos (Buenos Aires).
 Palacio de Correos (Rosario).

Chile
 Correo Central de Santiago, edificio que alberga las oficinas centrales de Correos de Chile.

España
 Real Casa de Correos (Madrid, Puerta del Sol, actual sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma).
 Palacio de Comunicaciones, Correos y Telégrafos o Telecomunicaciones (Madrid, Plaza de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento).
 Casa de Correos y Telégrafos (Málaga).
 Delegación de Correos en Santander.
 Palacio de Correos y Telégrafos (Valladolid).

México
 Palacio Postal, Palacio de Correos de México o Quinta Casa de Correos.

Rumanía
 Palacio de Correos de Bucarest.

Uruguay 
 El palacio de Correos de Montevideo es desde 1925 la casa matriz de la Administración Nacional de Correos .

Venezuela
 Correo de Carmelitas, edificación colonial de Caracas, Venezuela.